Alfons IV. d'Este (14. října 1634 – 16. července 1662) byl vévoda z Modeny a Reggia panující v letech 1658 až 1662. Byl otcem Marie Beatrice d'Este, manželky Jakuba II. Stuarta.

Život 
Alfons se narodil v Modeně jako nejstarší syn Františka I. d'Este a jeho první manželky Marie Kateřiny Farnese. Po otcově smrti v roce 1658 se stal vévodou Modeny a Reggia. Alfonsovo zdraví bylo špatné a trpěl dnou a tuberkulózou. Zemřel po čtyřleté vládě.

V roce 1655 se oženil s Laurou Martinozzi, neteří kardinála Mazarina, čímž posílil své spojenectví s Francií. Na Lauřiny šestnácté narozeniny, 27. května 1655, se konala v paláci Compiègne svatba v zastoupení, ženicha zastupoval hrabě ze Soissons. Alfons měl s Laurou několik dětí, z nichž se dospělosti dožily dvě.

V roce 1659 skončila francouzsko-španělská válka a Modena byla za svou podporu Francii odměněna městem Correggio.

Po Alfonsovi nastoupil na modenský trůn jeho dvouletý syn, pod regentstvím své matky, Alfonsovy vdovy.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Estenští
Modenští vévodové
Modenští princové
Narození v roce 1634
Narození 14. října
Úmrtí v roce 1662
Úmrtí 16. července
Muži
Narození v Modeně
Úmrtí v Modeně
Osoby trpící dnou